Братья Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Уэсли Муди и Стивен Хасс — защищали свой титул, но проиграли в третьем раунде

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Полуфинал)
  Кевин Улльетт /  Пол Хенли (Четвертьфинал)
  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо (Финал)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Третий раунд)
  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Полуфинал)
  Симон Аспелин /  Тодд Перри ''(Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Уэсли Муди /  Стивен Хасс ''(Третий раунд)
  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг ''(Первый раунд)
  Павел Визнер /  Лукаш Длоуги ''(Четвертьфинал)
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак ''(Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Александр Васке ''(Первый раунд)
  Уэйн Блэк /  Джефф Кутзе ''(Первый раунд)
  Мартин Гарсия /  Себастьян Прието ''(Третий раунд)
  Крис Хаггард /  Доминик Хрбаты ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые